Карл Хайнс (; ,  — , ) — немецкий композитор.

Получил первые уроки музыки в гимназии, начиная с 12-летнего возраста; первоначально играл на корнете. После военной службы в Коттбусе отправился в Берлин, где в 1880 г. поступил в Консерваторию Штерна; учился у Роберта Радеке, консультировался также у Вильгельма Тауберта, занимался вокалом под руководством Генриха Дорна. В 1883 г. совершенствовался во Франкфурте у Юлиуса Штокхаузена. Вернувшись в Берлин, преподавал фортепиано и вокал, руководил хоровыми коллективами.

Композиторское наследие Хайнса состоит из песен и салонных фортепианных пьес. Наибольшую популярность завоевала песня «Два тёмных глаза» (), ещё в 1901 г. записанная баритоном Робертом Леонхардтом, а в дальнейшем также Максом Блохом и Фрицем Вундерлихом. На рубеже XIX—XX веков известность Хайнса была значительной: как писал в 1908 году журнал The Etude, Хайнс «пишет из неиссякаемого источника мелодий», а мир «платит неутомимому композитору признанием и благодарностью».

Примечания 

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии
Выпускники консерватории Штерна